Eceabat (stad)
 Eceabat (district)